Никита Генович Шанги́н (род. 21 октября 1952 года, Москва) — российский архитектор, участник телеигры «Что? Где? Когда?».

Биография 
Родился в Москве. В 1976 году окончил Московский архитектурный институт. В течение семи лет работал в «Моспроекте-2» в области реставрации, в частности, по исторической застройке Замоскворечья. С 1991 года в архитектурной мастерской «Курортпроект».

Член Союза архитекторов России, Почётный архитектор Госстроя РФ. Награждён медалью «В память 850-летия Москвы».

Семья 
 Отец — биолог Ген Шангин-Березовский.
 По женской линии является праправнуком Хаджи-Мурата: бабушка Умма Муратовна была младшей дочерью младшего сына Хаджи-Мурата — Хаджи-Мурата-младшего, который родился уже после гибели отца
 Женат на режиссёре Татьяне Селиховой, есть дочь.

Работы 

Среди осуществленных проектов;
 Государственный мемориальный комплекс «Катынь» (Смоленская область), отмеченный как лучший российский ландшафтный проект 1999 года. В 2001 году комплекс «Катынь» был удостоен архитектурной премии Союза московских архитекторов «Золотое сечение»
 Мемориальный комплекс «Медное» (Тверская область)
 Государственный центр современного искусства на Зоологической улице, Москва (1999—2002)
 Памятник телеведущему Владимиру Ворошилову на Ваганьковском кладбище (2003)

Н. Г. Шангин был главным архитектором реконструкции Большого театра. Проект предполагал разбор и перенос оказавшегося внутри здания из-за его расширения портика Бове и функциональную модернизацию северного фасада, не имевшего статуса памятника, реконструкцию арьерсцены и главной сцены, акустика которой пострадала от переноса оркестровой ямы в советское время, а также устройство подземного репетиционного зала и реставрацию камерного Бетховенского зала. В 2008 году Шангин покинул проект, который возглавлял с 2005 года, в знак протеста против административно вносимых в него изменений и сопровождающей реконструкцию коррупции.

«Что? Где? Когда?» 
В клуб «Что? Где? Когда?» попал по письму в редакцию. Первую игру в клубе сыграл в 1981 году в команде Александра Седина. Обладатель «Хрустальной совы» (1988).

Увлечения: путешествия, фото и видео, классическая музыка.

Примечания

Ссылки 
 Шангин Никита Генович в биографическом справочнике газеты «Вестник Замоскворечья» 
 Никита Шангин на сайте продюсерского центра «Игра-ТВ» 

Архитекторы Российской Федерации
Архитекторы СССР
Обладатели «Хрустальной совы»
Выпускники МАРХИ